Яків II — король Англії
 Яків II — король Кіпру
 Яків II — король Шотландії